Gligorești se poate referi la:

 Localități din România
 Gligorești,  mai demult: Sămărtinu Sărat, Sânmartinul-Sărat (, ) - localitate din județul Cluj
 Biserica de lemn din Gligorești
 Gligorești () - localitate din județul Alba

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera G
 Gligor
 Gliga
 Gliganu
 Grigorești (dezambiguizare)
 Grigorescu

Toponime românești